Алекса́ндр Крыло́в:

 Крылов, Александр Абрамович (1798—1829) — русский поэт.
 Крылов, Александр Алексеевич (1846—1899) — российский геолог, деятель профессионально-технического образования в России, директор Московского промышленного училища.
 Крылов, Александр Алексеевич (1864—1919) — прокурор Харьковской судебной палаты, действительный статский советник (с 1910).
 Крылов, Александр Васильевич (1911—1967) — советский учёный агроном, селекционер, лауреат Сталинской премии.
 Крылов, Александр Викторович (род. 1968) — советский и российский рок-музыкант.
 Крылов, Александр Григорьевич (1928—?) — настройщик автоматов Ленинградского электромеханического завода, Герой Социалистического Труда. 
 Крылов, Александр Дмитриевич (1821 — не ранее 1890) — член Главного военного суда, действительный тайный советник.
 Крылов, Александр Иванович (священник, 1879) (1879—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Крылов, Александр Иванович (священник, 1892) (1892—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Крылов, Александр Константинович (род. 1945) — советский и российский художник, искусствовед, член-корреспондент Российской академии художеств (2017).
 
 Крылов, Александр Николаевич (род. 1969) — российский социальный философ и социолог.
 Крылов, Александр Петрович (1904—1981) — советский учёный-нефтяник, академик АН СССР.